Румыния впервые участвовала на летних Олимпийских играх 1900 в Париже и была представлена одним спортсменом в стрельбе, который не получил наград. Страна выступала до создания своего Национального олимпийского комитета. Следующее выступление на Олимпийских играх прошло через 24 года, причём вновь в Париже.

Результаты соревнований

Стрельба

Ссылки 
 Результаты Игр 
 Официальный протокол игр 

Страны на летних Олимпийских играх 1900 года
1900-е годы в Румынии